Catarmán es el nombre de dos localidades filipinas:

Catarmán (Camiguín);
Catarmán (Sámar del Norte).
Catarmán, estratovolcán activo localizado en la primera de ellas.